

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Cupel – część wsi Janów w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Ostrówek
 Cupel – część wsi Pierzchnia w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica
 Cupel – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Serock
 Cupel – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czarnia
 Cupel – część wsi Bohdan w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże

Inne 
 Cupel – skała w Wąwozie Będkowickim na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Cupel (885 m) – szczyt w Paśmie Policy
 Cupel (1235 m) – szczyt w Paśmie Policy
 Cupel – wąwóz w Dolinie Będkowskiej

Zobacz też 
 Cuple